Смок и Малыш название произведеий:

 «Смок и Малыш» () — сборник рассказов Джека Лондона.
 «Смок и Малыш» — советский музыкальный приключенческий телефильм 1975 года.